

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Giuseppe Poeta, (1985- ), est un joueur italien de basket-ball.
 Patrícia Poeta, (1976- ), est une journaliste brésilienne. 

Homonymie
Homonymie de patronyme